Tioga Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tioga Township (Kansas)
 Tioga Township (North Dakota)
 Tioga Township (Pennsylvania)